Барсена () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Барсена — активный вулкан на острове Сан-Бенедикто, Мексика. 
 Барсена-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Барсена-де-Пье-де-Конча — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия. 
 Барсена-де-Сисеро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.